

Прізвище 

 Беч Іван (?—1914) — діяч Пласту у Самборі, вояк УСС.
 Беч Любомир-Зенон (1914—1944) — Член Пластового куреня ім. полк. Івана Богуна (Перемишль).

Топоніми

Беч — місто в Горлицькому повіті Малопольського воєводства.
 Беч — гміна в Горлицькому повіті Малопольського воєводства.
 Беч — село в гміні Броди Жарського повіту Любуського воєводства.

Українські прізвища